Ana Fernández puede referirse a:

 Ana Fernández, actriz española nacida en 1965.
 Ana Ibis Fernández, voleibolista cubana nacida en 1973.
 Ana Fernández García, actriz española nacida en 1989.
 Ana Fernández Garay, lingüista argentina.

Además 

 Fernández